Riva – jednostka osadnicza w USA, w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Riva – jugosłowiański zespół muzyczny, zwycięzca Konkursu Piosenki Eurowizji 1989
 Riva del Garda – włoska miejscowość
 Emmanuelle Riva – francuska aktorka
 Luigi Riva – włoski piłkarz